Темуера Дерек Морисон () је новозеландски глумац, рођен 26. децембра 1960. године у Роторуа, Северно острво (Нови Зеланд).

Филмографија 
 
|-
| 1988. || || -{Never Say Die}- || Алф Винтерс
|-
| 1994. || Били смо ратници || -{Once Were Warriors}- || Џејк „Мас“ Хеке 
|-
| 1996. || Барб Вајер || -{Barb Wire}- || Аксел Худ 
|-
| 1996. || || -{The Island of Dr. Moreau}-  || Азазело 
|-
| 1996. || || -{Broken English}-  || 
|-
| 1997. || Брзина 2: контрола крстарења || -{Speed 2: Cruise Control}- || Џулијано 
|-
| 1999. || || -{What Becomes of The Broken Hearted?}- || Џејк „Мас“ Хеке 
|-
| 2000. || || -{Crooked Earth}-  || 
|-
| 2000. || Вертикални лимит || -{Vertical Limit}- || 
|-
| 2002. || Ратови звезда: Епизода II — Напад клонова || -{Star Wars Episode II: Attack of the Clones}- || Џанго Фет
|-
| 2004. || || -{Blueberry}- || Руни 
|-
| 2004. || || -{The Beautiful Country}- || Снејкхед 
|-
| 2005. || Ратови звезда: Епизода III — Освета сита || -{Star Wars Episode III: Revenge of the Sith}- || командант Коди
|-
| 2005. || Речна Краљица || -{River Queen}- || Те Каи По
|-
| 2011. || Зелени фењер || -{Green Lantern}- || Абин Сур
|-
| 2018. || Аквамен || -{Aquaman}- || Томас Кари
|-
| 2020. || Мандалоријанац || -{The Mandalorian}- || Боба Фет || ТВ серија
|-
| 2021. || Ратови звезда: Визије || -{Star Wars: Visions}- || Боба Фет (глас) || ТВ серија
|-
| 2021−2022. || Књига Боба Фета || -{The Book of Boba Fett}- || Боба Фет || ТВ серија
|-
| 2022. || Оби-Ван Кеноби || -{Obi-Wan Kenobi}- || ветеран 501. клонске легије || ТВ серија
|-
| 2023. || Аквамен и изгубљено краљевство || -{Aquaman and the Lost Kingdom}- || Томас Кари
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1960.
Новозеландски глумци
Глумци у Ратовима звезда